Marina Gadonneix, une photographe française (1978 -).
 Pierre Gadonneix, un homme d'affaires français, ancien PDG d'EDF (1943 -).